Qatigassua bezeichnet:
 Qatigassua (Berg, Qeqertaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qatigassua (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland